Villaflor steht für:

 Villaflor (Ávila), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Ávila

Villaflor ist der Familienname folgender Personen:

 Azucena Villaflor (1924–1977), argentinische Sozialaktivistin
 Ben Villaflor (* 1952), philippinischer Boxer im Superfedergewicht